«Лумья́р» или «Лумиа́р» () — станция Лиссабонского метрополитена. Находится в северной части города. Расположена на  Жёлтой линии (Линии Подсолнечника) между станциями «Амейшуэйра» и «Кинта-даш-Коншаш». Открыта 27 марта 2004 года. Своё название получила от одноимённого района, в котором расположена. Построена в рамках продления Жёлтой линии в Одивелаш.

Описание 
Станция архитектурно напоминает другие станции, с которыми открыта в один день («Кинта-даш-Коншаш», «Амейшуэйра», «Сеньор-Робаду» и «Одивелаш»). Архитектор — Диниш Гомиш .

Станция типична для Лиссабонского метрополитена, имеет береговые платформы длиной 105 метров и плоский потолок. Всего имеется три выхода на поверхность. Северный выход ведёт к зданию общинного совета (), который является исполнительным органом района Лумиар.

Оформление станции выполнили художники: Антониу Моутинью, Марта Лима и Сузети Ребелу. По их замыслу, художественное оформление станции является "своего рода кожей станции, которая дышит, которая является живой, пульсирующей". Для этого стены были оформлены плиткой в коричневых и зелёных цветах, а поверхность плитки должна напоминать поверхность коры дерева.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена
 Расположение станции на карте города

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Жёлтая линия Лиссабонского метрополитена